O Reverb Motherfuckers foi uma banda norte-americana de Scum Rock formada em 1986 em Nova York. Eles gravaram três discos, "Route 66" (1988), "The 12 Swingin' Signs Of The Zodiac" (1989), e "Goodbye Cruel World" (1993), sendo que este último nem chegou a ser lançado. A banda se dissolveu em 1993.

Ligações externas
Site

Bandas de Nova Iorque